Соревнования в беге на 10 000 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1993 года прошли 21 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1993